Maoča est un toponyme qui peut désigner :
 Maoča, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le district de Brčko ;
 Maoča, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.